Peguero ist der Familienname folgender Personen:

 Eladio Peguero (1920–2000), puerto-ricanischer Sänger
 Jean Philippe Peguero (* 1981), haitianischer Fußballspieler
 José Peguero (* 1988), dominikanischer Gewichtheber
 Rafael Bello Peguero (* 1932), dominikanischer Theologe